La spia che venne dal freddo – romanzo di John le Carré
 La spia che venne dal freddo – film tratto dall'omonimo romanzo, con Richard Burton